Welcome Albania è un film del 2000 diretto da Fabrizio Maria Cortese.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film commedia